Die Abkürzung AFJ steht für:
 Alliance for Justice
 Arbeitsstelle für Jugendseelsorge
 Association des Femmes Journalistes 

Abkürzung